Александр Владимирович Шеленко́в  (1903—1996) — советский кинооператор. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1949). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1959). Лауреат четырёх Сталинских премий (1946, 1947, 1950, 1951).

Биография 
Родился а в селе Замешье (ныне ).

В 1928 году окончил операторское отделение ГТК. С 1927 года помощник оператора на студии «Межрабпомфильм».

Изобразительная сторона его фильмов отличается сдержанной, но богато нюансированной пластичностью; высокой эмоциальной активностью и острым ощущением достоверности. А. В. Шеленков — автор статей по вопросам операторского искусства.

С 1944 года работал со своей женой оператором И. Е. Чен.

Умер 16 сентября 1996 года, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Фильмография 

  — Саламандра
  — Матрос Иван Галлай
  — Два-Бульди-два
  — Золотое озеро
  — Джульбарс
  — Ущелье Аламасов
  — Высокая награда
  — Салават Юлаев
  — Патриотка
  — В тылу врага
  — Лермонтов (с М. П. Магидсоном)
  — Зоя
  — Глинка
  — Повесть о «Неистовом»
  — Райнис
  — Далеко от Москвы
  — Адмирал Ушаков
  — Корабли штурмуют бастионы
  — Ромео и Джульетта (фильм-балет)
  — Урок истории
  — Коммунист
  — Пять дней, пять ночей
 — — Война и мир (сцены из фильма)
  — Туннель
  — Секрет успеха (сценарий совместно с Л. М. Лавровским, режиссёр и оператор)
  — Софья Перовская
  — Песни моря
  — У нас на заводе
  — Жили три холостяка
  — Ярослав Домбровский

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1946) — («Зоя»)
 Сталинская премия второй степени (1947) — («Глинка»)
 Сталинская премия второй степени (1950) — («Райнис»)
 Сталинская премия первой степени (1951) — («Далеко от Москвы»)
 заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1949)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1959)
 Орден Трудового Красного Знамени (12.4.1974) 
 Орден Знак Почёта (27.10.1967)
 медали

Примечания

Литература 
 Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. /Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Сов. энциклопедия, 1991

Ссылки 
 

Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Социалистический реализм
Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Мосфильм
Похороненные на Кунцевском кладбище